

Titres 

 À la française (1912), film muet français d'un réalisateur inconnu, avec Andrée Marly ;
 À la française (1963), film américain de Robert Parrish ;
 À la française (1967), album studio du groupe Les Compagnons de la chanson ;
 À la française (1995), album studio d’Arno ;
 À la française (2012), pièce de théâtre française d’Édouard Baer ;

Expression 
À la française est une expression qu'on retrouve dans :
 fenêtre à la française, expression d’architecture ;
 jardin à la française, expression de paysagisme ;
 robe à la française, expression de mode ;
 ouverture à la française, expression de musique baroque ;
 plafond à la française, expression d’architecture ;
 reliure à la française, expression d’imprimerie.